Il fioretto individuale femminile dei giochi olimpici di Rio 2016 si è svolto il 10 agosto 2016 presso la Arena Carioca 3.

Programma

Risultati

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Note

Scherma ai Giochi della XXXI Olimpiade